Wieliszew est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Wieliszew, dans le powiat de Legionowo
 du village de Wieliszew, chef-lieu de cette gmina